Первый дивизион Гонконга 2001/2002 — 91-й сезон высшего футбольного соревнования в Гонконге с момента основания лиги. В этом сезоне клуб Инстант-Дикт был обратно переименован в Дабл Флауэр, а клуб Рэйнджерс стал носить название Булер Рейнджерс по имени спонсора клуба. Также в лигу был приглашен клуб из Китая Сянсюэ Фармасьютикал. В первом матче, состоявшемся 16 сентября Хэппи Вэлли проиграл команде Саут Чайна со счетом 0:2.

Таблица

Результаты

Ссылки
 Чемпионат Гонконга 2001/2002 на rsssf.com

Чемпионат Гонконга по футболу
Гонконг
2000-е годы в Гонконге